COC, sigle composé des deux lettres C et O, peut faire référence à :
 Certificate of conformity (en français, certificat de conformité) ;
 Centre Opérationnel de Commandement ;
 Corrosion of Conformity ;
 Clash of Clans, un jeu vidéo ;
 Corruption of Champions;
 (en français, copolymère de cyclo oléfine).

COC est un code qui peut faire référence à :
 Gare de Corcoran, en Californie ;
 , l'aéroport de Concordia, en Argentine, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 Îles Cocos, selon la liste des codes des territoires australiens.

Notes et références 

Code IATA des aéroports